Джузеппе Стальда (, 28 мая 1895 — 17 апреля 1977) — итальянский шахматист, национальный мастер. В составе сборной Италии участник неофициальной шахматной олимпиады и ряда международных матчей. Также играл по переписке. Известна его ничейная партия с П. П. Кересом (1934 г.).

Спортивные результаты

Ссылки 
 Партии Дж. Стальды в базе Chessgames
 Личная карточка Дж. Стальды на сайте 365Chess

Примечания 

Родившиеся 28 мая
Родившиеся в 1895 году
Умершие 17 апреля
Умершие в 1977 году
Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Италии
Участники шахматных олимпиад
Шахматисты XX века